Dit is een lijst van planetoïden 22101-22200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22101) - || 2000 JG15 || 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (22102) Karenlamb || 2000 JR1|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (22103) - || 2000 LR17 || 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (22104) - || 2000 LN19 || 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (22105) - || 2000 LS36 || 11 juni 2000 || LONEOS
|-
| (22106) - || 2000 NC12 || 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (22107) - || 2000 OV21 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (22108) - || 2000 PD || 1 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (22109) Loriehutch || 2000 PJ2|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (22110) - || 2000 QR7 || 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (22111) - || 2000 QK150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (22112) Staceyraw || 2000 QO1|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (22113) - || 2000 RH9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (22114) - || 2000 RB50 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (22115) - || 2000 RB62 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (22116) - || 2000 RK71 || 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (22117) - || 2000 SX39 || 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (22118) - || 2000 SL86 || 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (22119) - || 2000 SA101|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (22120) Gaylefarrar || 2000 SO2|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (22121) - || 2000 SM107|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (22122) - || 2000 SU155|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (22123) - || 2000 SG172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (22124) - || 2000 ST183|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (22125) - || 2000 SH186|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (22126) - || 2000 SR187|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (22127) - || 2000 SZ226|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (22128) - || 2000 SH242|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (22129) - || 2000 SD311|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (22130) - || 2000 UT3 || 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (22131) - || 2000 UK4 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (22132) Merkley || 2000 UD1|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (22133) - || 2000 UO56 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (22134) Kirian || 2000 UA6|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (22135) - || 2000 UA100|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (22136) - || 2000 VJ3 || 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (22137) Annettelee || 2000 VM5|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22138) Laynrichards || 2000 VD5|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22139) Jamescox || 2000 VU8|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22140) Suzyamamoto || 2000 VW2|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22141) - || 2000 VH36 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22142) Loripryor || 2000 VC7|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22143) Cathyfowler || 2000 VL7|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22144) Linmichaels || 2000 VM7|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (22145) - || 2000 WJ17 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22146) Samaan || 2000 WM3|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22147) - || 2000 WP32 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22148) Francislee || 2000 WH6|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22149) - || 2000 WD49 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22150) - || 2000 WM49 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22151) Davebracy || 2000 WM6|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22152) Robbennett || 2000 WG7|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22153) Kathbarnhart || 2000 WT8|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22154) - || 2000 WV72 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22155) Marchetti || 2000 WQ8|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22156) Richoffman || 2000 WQ4|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22157) Bryanhoran || 2000 WQ9|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22158) Chee || 2000 WG1|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (22159) - || 2000 WW116|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22160) - || 2000 WP120|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22161) Santagata || 2000 WR3|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (22162) Leslijohnson || 2000 WS3|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (22163) - || 2000 WF125|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (22164) - || 2000 WE135|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (22165) Kathydouglas || 2000 WX7|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (22166) - || 2000 WX154|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (22167) Lane-Cline || 2000 WP7|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (22168) Weissflog || 2000 WX8|| 30 november 2000 || J. Kandler, G. Lehmann
|-
| (22169) - || 2000 WP165|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (22170) - || 2000 WE175|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (22171) Choi || 2000 WK9|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (22172) - || 2000 XQ11 || 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (22173) Myersdavis || 2000 XE5|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (22174) Allisonmae || 2000 XG8|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (22175) - || 2000 XS29 || 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (22176) - || 2000 XG36 || 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (22177) Saotome || 2000 XS8|| 6 december 2000 || BATTeRS
|-
| (22178) - || 2000 XW40 || 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (22179) - || 2000 YY || 17 december 2000 || K. Korlević
|-
| (22180) - || 2000 YZ || 19 december 2000 || LONEOS
|-
| (22181) - || 2000 YA6 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (22182) - || 2000 YR9 || 22 december 2000 || Spacewatch
|-
| (22183) - || 2000 YE12 || 23 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (22184) - || 2000 YT15 || 22 december 2000 || LONEOS
|-
| (22185) Štiavnica || 2000 YV8|| 29 december 2000 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| (22186) - || 2000 YO30 || 29 december 2000 || NEAT
|-
| (22187) - || 2000 YZ33 || 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (22188) - || 2000 YU61 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (22189) - || 2049 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22190) - || 2100 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22191) - || 2113 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22192) - || 2571 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22193) - || 2712 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22194) - || 2740 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22195) - || 3509 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22196) - || 3518 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22197) - || 3555 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22198) - || 4080 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22199) Klonios || 4572 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22200) - || 4573 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten